Le prix Archestrate est un prix littéraire français récompensant l’auteur d’un livre mettant à l'honneur la littérature et la gastronomie françaises. Il est décerné chaque année au cours de la Semaine du goût, après une présélection parmi les ouvrages concernés.

Historique 
Le prix Archestrate a été créé par l’Association Cocktail & Culture avec le concours du groupe Prisma Média, du site Cuisine à la Française et de Frédéric Saldmann, organisateur du Salon Dietcom et de Web TV Culture. Les membres du jury se réunissent au cours d’un déjeuner durant lequel ils délibèrent et choisissent le ou les lauréats du prix. S’il n’y a pas consensus, le prix est attribué à la majorité.

Déroulement 
Le prix est décerné chaque année au cours du Salon Littéraire de la Gastronomie.

La première édition a eu lieu à la Mairie du 16e arrondissement de Paris.
 
Depuis 2011, le Salon a lieu au CFA Médéric, École hôtelière de Paris.

Ce Salon qui réunit une quarantaine d’auteurs, est placé sous le patronage du Ministère de l'Agriculture, du Ministère de la Culture et de la Communication, et du Député de la cirsconscription et du Maire de l’arrondissement dans lequel la remise du prix a lieu.

Les membres du Jury 

Les membres du Jury du Prix Archestrate 2019 étaient:
 Florence Castarède: directrice d'Armagnac Castarède
François Cérésa: journaliste, écrivain, directeur du mensuel Service littéraire
Guy Couloubrier : rédacteur en chef du Magazine Happy Few
Catherine Dumas: conseiller et sénatrice de Paris
Anne Gillet: journaliste, rédactrice en chef du magazine Cuisine Actuelle et Hors-Série Cuisine
 Laurence Haloche : journaliste, rédactrice en chef adjointe du Figaro Magazine Art de Vivre
 France Haussemberg: journaliste
 Nathalie Hélal : journaliste et auteure
Katherine Khodorowsky : historienne, sociologue, créatrice de "La Marmite à Malices"
Stéphane Jitiaux, directeur de Cojean
Anne Martinetti: écrivain et éditrice
Nicolas de Rabaudy : journaliste et critique culinaire
Emmanuel Rubin : journaliste et critique gastronomique au Figaroscope
Frédéric Saldmann: médecin, auteur
Les membres du Jury du Prix Archestrate 2018 étaient:

 Lawrence Aboucaya: écrivain, critique littéraire et chroniqueur gastronomique
Florence Castarède: directrice d'Armagnac Castarède
François Cérésa: journaliste, écrivain, directeur du mensuel Service littéraire
Guy Couloubrier : rédacteur en chef du Magazine Happy Few
Catherine Dumas: conseiller et sénatrice de Paris
Anne Gillet: journaliste, rédactrice en chef du magazine Cuisine Actuelle et Hors-Série Cuisine
 Laurence Haloche : journaliste, rédactrice en chef adjointe du Figaro Magazine Art de Vivre
 France Haussemberg: journaliste
Katherine Khodorowsky : historienne, sociologue, créatrice de "La Marmite à Malices"
Anne Martinetti: écrivain et éditrice
Nicolas de Rabaudy : journaliste et critique culinaire
Emmanuel Rubin : journaliste et critique gastronomique au Figaroscope
Frédéric Saldmann: médecin, auteur

Les membres du Jury du Prix Archestrate 2017 étaient:

 Lawrence Aboucaya: écrivain, critique littéraire et chroniqueur gastronomique
Florence Castarède: directrice d'Armagnac Castarède
François Cérésa: journaliste, écrivain, directeur du mensuel Service littéraire
Guy Couloubrier : rédacteur en chef du Magazine Happy Few
Catherine Dumas: conseiller et sénatrice de Paris
Anne Gillet: journaliste, rédactrice en chef du magazine Cuisine Actuelle et Hors-Série Cuisine
 Laurence Haloche : journaliste, rédactrice en chef adjointe du Figaro Magazine Art de Vivre
 France Haussemberg: journaliste
Katherine Khodorowsky : historienne, sociologue, créatrice de "La Marmite à Malices"
Anne Martinetti: écrivain et éditrice
Nicolas de Rabaudy : journaliste et critique culinaire
Frédéric Saldmann: médecin, auteur

Les membres du Jury du Prix Archestrate 2015 et 2016 étaient:

 Lawrence Aboucaya: écrivain, critique littéraire et chroniqueur gastronomique
Florence Castarède: directrice d'Armagnac Castarède
François Cérésa: journaliste, écrivain, directeur du mensuel Service littéraire
Guy Couloubrier : rédacteur en chef du Magazine Happy Few
Catherine Dumas: conseiller de Paris, conseiller régional d'Île-de-France
Anne Gillet: journaliste, rédactrice en chef du magazine Cuisine Actuelle et Hors-Série Cuisine
 France Haussemberg: journaliste
Katherine Khodorowsky : historienne, sociologue, créatrice de "La Marmite à Malices"
Anne Martinetti: écrivain et éditrice
Nicolas de Rabaudy : journaliste et critique culinaire
Frédéric Saldmann: médecin, auteur
Philippe Séguy: écrivain, journaliste

Les membres du Jury du Prix Archestrate 2014 étaient:

 Lawrence Aboucaya: écrivain, critique littéraire et chroniqueur gastronomique
Jean Castarède: économiste, historien, éditeur
François Cérésa: journaliste, écrivain, directeur du mensuel Service littéraire
Jean Cousin : rédacteur en chef du Magazine Forks
Catherine Dumas: conseiller de Paris, conseiller régional d'Île-de-France
Anne Gillet: journaliste, rédactrice en chef du magazine Cuisine Actuelle et Hors-Série Cuisine
 France Haussemberg: journaliste
Anne Martinetti: écrivain et éditrice
Nicolas de Rabaudy : journaliste et critique culinaire
Frédéric Saldmann: médecin, auteur
Philippe Séguy: écrivain, journaliste
Andrée Zana-Murat: écrivain, directrice adjointe du Théâtre Edouard VII

Les membres du Jury du Prix Archestrate 2013 étaient :

 Lawrence Aboucaya : écrivain, critique littéraire et chroniqueur gastronomique
Jean Castarède : économiste, historien, éditeur
François Cérésa : journaliste, écrivain, directeur du mensuel Service littéraire
Catherine Dumas : conseiller de Paris, conseiller régional d'Île-de-France
Anne Gillet : journaliste, rédactrice en chef du magazine Cuisine Actuelle et Hors-Série Cuisine
 France Haussemberg : journaliste
Brigitte Kuster : Maire du  de Paris
Anne Martinetti : écrivain et éditrice
Frédéric Saldmann : médecin, auteur
Philippe Séguy : écrivain, journaliste
 Jean-Pierre PJ Stéphan : président fondateur du Festival International de la Photographie Culinaire
Andrée Zana-Murat : écrivain, directrice adjointe du Théâtre Edouard VII

Les membres du Jury du Prix Archestrate 2012 étaient :

 Lawrence Aboucaya : écrivain, critique littéraire et chroniqueur gastronomique
Jean Castarède : économiste, historien, éditeur
François Cérésa : journaliste, écrivain, directeur du mensuel Service littéraire
Chantal Chawaf : écrivain, éditrice
Catherine Dumas : conseiller de Paris, conseiller régional d'Île-de-France
Anne Gillet : journaliste, rédactrice en chef du magazine Cuisine Actuelle et Hors-Série Cuisine
Anne Martinetti : écrivain et éditrice
Frédéric Saldmann : médecin, auteur
Philippe Séguy : écrivain, journaliste
Michèle Villemur : écrivain, journaliste
Andrée Zana-Murat : écrivain, directrice adjointe du Théâtre Edouard VII

Les membres du Jury du Prix Archestrate 2011 étaient :

 Lawrence Aboucaya : écrivain, critique littéraire et chroniqueur gastronomique
 Hubert Bouf : Président de l'Association Cuisine Classique et créateur du site Cuisine à la Française
 Jean Castarède : économiste, historien, éditeur
 Chantal Chawaf : écrivain, éditrice
 Catherine Dumas : conseiller de Paris, conseiller régional d'Île-de-France
 Bernard Fournier : cuisinier, vice-président d'Euro Toques International
 Anne Martinetti : écrivain et éditrice
 Macha Méril : écrivain, comédienne
 Frédéric Saldmann : médecin, auteur
 Philippe Séguy : écrivain, journaliste

Parrainages et lauréats 
Les parrains 2019 étaient Babette de Rozières, animatrice TV, auteur, déléguée spéciale auprès de la présidente de la région Ile-de-France chargée de la gastronomie et Degy Damame, Chef du Buddha Bar Hôtel

Lauréats 2019 : Grand Prix décerné à "Boutargue" de Gérard Memmi, Coup de Coeur du Jury à "Paul Bocuse, l'épopée d'un chef" de Robert Belleret et Prix Coup de Cœur du CFA à "Traité de la boulangerie au levain" de Thomas Teffri-Chambelland et "Le grand livre de la charcuterie" d'Arnaud Nicolas 

Les parrains 2018 étaient Benjamin Brial, Chef Exécutif de l'Hôtel Lutetia, Olivier Delcroix, rédacteur en chef du Figaroscope, Stéphane Jitiaux, Directeur général du Café Pouchkine et Ridha Khadher, boulanger de l'Élysée

Lauréats 2018 : Grand Prix décerné à "Breizh, un panorama contemporain de la gastronomie bretonne" de Thierry Breton, Prix Spécial du Jury à "On va déguster la France" de François-Régis Gaudry et Prix Coup de Cœur du CFA à "Atlas de l'alimentation" de Gilles Fumey et Pierre Raffard 

Les parrains 2017 étaient Gilles Pudlowski, auteur des Guides Pudlo et Nicolas Sale, Chef Exécutif de l'Hôtel Ritz, élu Chef de l'année 2017

Lauréats 2017 : Grand Prix et Prix Coup de Cœur du CFA décerné à "Cuisine, leçons en pas à pas" de Guillaume Gomez et "Herbes" de Régis Marcon 

Prix Spécial du Jury à "Citron" de Christophe Adam 

Les parrains 2016 étaient Jocelyn Herland, Chef Exécutif de l'Hôtel Meurice, Cédric Grolet, Chef Pâtissier de l'Hôtel Meurice et Meilleur Pâtissier 2015 et Gérard Cagna, Chef Conseil de la Table du Flow.

Lauréats 2016 : Grand Prix décerné à "A la table des diplomates" sous la direction de Laurent Stefanini, Prix Spécial du Jury à "Epices, sublimez vos plats préférés", de Katherine Khodorowsky et Prix Coup de Cœur du CFA à "Le grand manuel du cuisinier" de Marianne Magnier-Moreno  

Le Prix a été remis en 2015 le  par Jacotte Brazier, Présidente de l'Association Eugénie Brazier et Jean-Edern Hurstel, Chef de l'Hôtel Peninsula 

Lauréats 2015 : Prix Archestrate décerné à Gonzague Saint-Bris et Guy Savoy pour "Le goût de Stendhal", Prix Spécial du Jury à Bruno Fuligni pour "Les gourmands mémorables", Prix du CFA Médéric à Michèle Barrière pour "La France à table" et Coup de Cœur du CFA Médéric à Philippe Asset pour "Le foie gras du Périgord".

Le Prix a été remis en 2014 le  par Guy Martin, Chef du Grand Véfour et Stéphanie Le Quellec, Chef de l'Hôtel Prince de Galles

Lauréats 2014 : Prix Archestrate décerné à Gilles Stassart pour "Les Erreurs dans la Cuisine", Prix Spécial du Jury à Nathalie Krafft et Michel Portos pour "Un Dîner en Musique" et Prix du CFA Médéric à Marie-Hélène Baylac pour "Le Dictionnaire Gourmand"

Le Prix a été remis en 2013 le  par les chefs Amandine Chaignot, Chef de l'Hôtel Raphaël et Guillaume Gomez, Chef du Palais de l’Élysée

Lauréats 2013 : Prix Archestrate décerné ex æquo à Christian Constant pour "Chez Constant, Recettes et Produits du Sud-Ouest" et Alain Vircondelet pour "La Cuisine de Là-Bas"

Prix Spécial du Jury à Muriel Lacroix et Pascal Pringarbe pour "Les Carnets de Cuisine de George Sand" et Prix du CFA Médéric pour la revue ", Des Recettes et des Hommes"

Le Prix a été remis en 2012 le  par le chef Christopher Hache, chef de l'Hôtel de Crillon. 

Lauréats 2012 : Prix Archestrate décerné à Michel Roth pour "Ritz Paris Haute Cuisine", Prix Spécial du Jury à Heather Whitney pour "Le Cocottes Book" et Prix du CFA Médéric à Frederick Grasser-Hermé pour "La Cuisinière du Cuisinier"

Le Prix Archestrate a été remis pour la première fois le  par le Chef Marc Meneau.

Les lauréats 2011 étaient : Prix Archestrate décerné à François Cérésa, directeur du Service littéraire, pour « Le Petit Roman de la Gastronomie ». Prix Spécial du Jury à Frédérique Jacquemin pour « A Table avec Marcel Pagnol ».

Notes et références

Bibliographie 

 http://www.plume-mag.com/agenda/2e-salon-de-la-gastronomie-en-litterature
 http://www.cuisineinsolite.com/article-anne-martinetti-juree-du-prix-archestrate-99600200.html
http://yeswecan-pr.eu/evenements/de-la-%C2%AB-gastrologie-%C2%BB-a-la-gastronomie-le-prix-de-l%E2%80%99archestrate-devoile-ses-laureats-2011-3
http://www.legout.com/la-semaine-du-gout/le-programme/720?layout=programmesdg
http://www.cuisinealafrancaise.com/fr/33-remise-du-prix-archestrate-2011
http://patrickrambourg.unblog.fr/
http://yeswecan-pr.eu/evenements/de-la-%C2%AB-gastrologie-%C2%BB-a-la-gastronomie-le-prix-de-l%E2%80%99archestrate-devoile-ses-laureats-2011-3
http://www.culture.fr/fr/sections/regions/ile_de_france/organisme/bef4b91fffffd3600bdf11040c578af0
http://www.calameo.com/read/000558384825bd1f8421a  (page 68)
 http://16leguide.com/guide-journaux.php ( page 35)
http://www.cocktailetculture.fr/les-salons-et-prix-litteraires/salon-de-la-gastronomie-en-litterature/
http://www.entreprendre-ensemble.com/index.php?page=agenda.html
http://www.1001libraires.com/event/list/
Blog la Cuisine de Bernard : http://www.lacuisinedebernard.com/
 Blog Nutriveig : http://www.nutriveig.fr/Article-actualite/detail/id/403

Article connexe
Liste des prix littéraires gastronomiques et culinaires

Archestrate
Cuisine
Gastronomie